Rioneresi – abitanti di Rionero Sannitico
Rioneresi – abitanti di Rionero in Vulture